Самутсакхон:

 Самутсакхон — провінція в центральній частині Таїланду. 
 Самутсакхон — місто в Таїланді, столиця однойменної провінції.